

Astronomia
 Cratere Taira – cratere sulla superficie di Venere

Geografia
 Isole Taira – gruppo di isole russe che fanno parte dell'arcipelago delle isole Curili

Persone
 Afonso Taira – calciatore portoghese
 Airi Taira – attrice, modella e personaggio televisivo giapponese
 José Taira – ex calciatore portoghese
 Tadahiko Taira – pilota motociclistico giapponese
 Taira no Atsumori – samurai giapponese
 Taira no Kiyomori – generale giapponese
 Taira no Koremori – nobile e militare giapponese
 Taira no Munemori – militare giapponese

Altro
 Clan Taira – famiglia imperiale del Giappone